Сборная Индии по крикету (, ) представляет Республику Индия в международных тестовых матчах, а также матчах ODI и Twenty20 по крикету. Индия обладает статусом полного члена Международного совета крикета, что позволяет ей принимать участие в тестовых матчах. Крикет был привезён в Индию европейскими торговыми флотами в XVIII веке, а первый индийский клуб появился в Калькутте в 1792 году. Тем не менее, дебют индийской сборной состоялся лишь в 1932 году. Индийцы стали шестым обладателем тестового статуса. На протяжении первых пятидесяти лет существования сборной она уступала как англичанам, так и австралийцам. Индийские спортсмены выиграли 35 из 196 тестовых матчей, проведённых за этот период. К концу семидесятых годов XX века, с появлением таких игроков, как Сунил Гаваскар, Капил Дев, Эрапалли Прасанна, Спинивас Венкатарагхаван, Бхагват Чандрасекхар и Бишен Сингх Беди, сборная начала конкурировать с сильнейшими командами мира. Индия традиционно сильна в домашних матчах, и в начале XXI века команда существенно улучшила свои гостевые показатели.

В 1983 году Индия стала чемпионом мира ODI, в 2003 году команда вышла в финал чемпионата, а в 2011 году смогла повторить успех почти тридцатилетней давности. Индия стала третьей командой после Австралии и Вест-Индии, сумевшей выиграть турнир более одного раза. Кроме того, индийцы впервые в истории чемпионата смогли завоевать титул на родной земле. В 2007 году сборная стала победителем чемпионата мира Twenty20, а в 2013 году азиатские спортсмены выиграли Чемпионс Трофи. В 2000 году сборная стала финалистом ICC Трофи, а в 2002 году разделила успех в Чемпионс Трофи со Шри-Ланкой.

Сейчас Индия занимает вторую позицию в рейтинге тестовых сборных, находится на первом месте в рейтинге ODI и является третьей в системе Twenty20. Капитаном команды во всех трёх форматах выступает Махендра Сингх Дхони. Именно в эпоху Дхони Индия стала одним из лидеров мирового крикета. Тем не менее, в составе команды играют и другие сильные игроки, в частности, Сачин Тендулкар и Вирендер Сехваг. Оба спортсмена являются обладателями нескольких мировых рекордов.

Состав

Выступления

Статистика

Тестовые матчи
Результаты

Наибольшее количество ранов

Наибольшее количество калиток

ODI
Результаты

Наибольшее количество ранов

Наибольшее количество калиток

Twenty20

Результаты

Наибольшее количество ранов

Наибольшее количество калиток

|}

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Индия
Крикет в Индии
Крикет
Тестовый крикет
ODI